Rossijaturneringen 1980 spelades i Syktyvkar under perioden 1-5 februari 1980 vanns av Sovjetunionen.

Tabell

Källor

 Sverige-Sovjet i bandy
 Rossijaturneringen 

1980 i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1979/1980
1980